Приговорённые пожизненно — цикл документальных фильмов Вахтанга Микеладзе, выходивший в 2008 году на ДТВ.

В основе фильмов  — оперативные съёмки из архивов МВД и ФСБ России, Прокуратуры и Министерства юстиции РФ, а также ранее неизвестные широкой аудитории факты нашумевших дел. Основные темы фильмов — преступления, реально бывшие в прошлом уголовные или гражданские дела.

О программе 
В основе этого телевизионного проекта лежат материалы уголовных дел 90-х годов. Именно тогда, по горячим следам, авторы беседовали с оперативниками, следователями, судьями и с теми, кто совершал жестокие преступления. Многие из преступников были осуждены на пожизненное заключение. Спустя 12-15 лет, съёмочная группа во главе с режиссёром Вахтангом Микеладзе и тележурналистом Юрием Краузе разыскала некоторых из них в колониях для пожизненно осуждённых.

Они посетили колонии «Белый лебедь» (Пермский край) и «Черный дельфин» (Оренбургская область), побывали в Мордовии и на острове Огненном. Эти исправительные учреждения появились в России после 1996 года, когда был введён мораторий на смертную казнь.

Некоторые из тех, кто отбывает здесь наказание, сожалеют, что им сохранили жизнь. Другие раскаялись, уверовали в Бога и в вере ищут последнее прибежище. Практически все сожалеют о содеянном, даже те, кто считает, что их осудили излишне строго. В этих колониях происходят удивительные метаморфозы с людьми. Преступники, за которыми тянется кровавый след, превращаются здесь в монахов и проповедуют любовь к ближнему. Те, кто не так давно вербовал в бандиты наивных, глуповатых ребят, сегодня предостерегают всех от подобного шага. Жизнь в тюрьме, где изо дня в день можно видеть небо только через решётку, постоянно общаться только с сокамерником, заставляет пересмотреть на многое свои взгляды.

Авторы провели более сотни интервью с пожизненно заключёнными, что позволило создать телевизионный цикл, в котором по-новому освещается извечная проблема преступления и наказания. Руководители ФСИН предоставили практически все возможности для проведения съёмок в тюрьмах с чрезвычайно строгим режимом, так что зрители получают полное представление о жизни пожизненно лишённых свободы.

Фильмы сделаны в жёсткой, документальной манере с использованием кино-фотодокументов, материалов уголовных дел, хроник того времени. И в то же время у каждого своё художественное решение, оказывающее эмоциональное воздействие на зрителей.

Перечень выпусков телепередачи «Приговорённые пожизненно»

Перечень выпусков телепередачи «Пожизненно лишённые свободы»

Награды 
 Премия ФСИН «Хрустальная сова» (2008) — за цикл фильмов «Приговорённые пожизненно».

Примечания 

Криминальные телепередачи
Приговорённые пожизненно и Пожизненно лишённые свободы
Списки:Телевидение России‎
Фильмы о тюрьме
Фильмы-интервью
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о полицейских
Фильмы про организованную преступность